Ба́тлер (, ) — распространённая фамилия и топоним английского, ирландского, реже — немецкого происхождения.

Известные носители 
 Батлер — ирландская династия.

Фамилия

А 
 Батлер, Алан (род. 1951) — английский писатель, автор неакадемических исследований, бывший инженер.
 Батлер, Алек (род. 1959) — канадский драматург и режиссёр.
 Батлер, Артур Гардинер (1844—1925) — английский энтомолог, арахнолог и орнитолог.

Б 
 Батлер, Бенджамин Франклин (1818—1893) — американский государственный и военный деятель, генерал.
 Батлер, Бернард (род. 1970) — британский музыкант ирландского происхождения, автор песен и продюсер.
 Батлер, Билл (род. 1921) — американский кинооператор.
 Батлер, Бретт (род. 1958) — американская актриса.

Г 
 Батлер, Гай Монтегю (1899—1981) — британский спортсмен-легкоатлет, чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен в беге.
 Батлер, Гизер (род. 1949) — английский рок-музыкант.
 Батлер, Грег (род. 1966) — американский баскетболист.

Д 
 Батлер, Деанна (род. 1981) — австралийская баскетболистка.
 Батлер, Джаз (род. 1995; более известен как Lil Tracy) — американский рэпер.
 Батлер, Джеймс (ок. 1305—1338) — англо-ирландский аристократ.
 Батлер, Джек (1901—1986) — последний носитель языка дживарли.
 Батлер, Джерард (род. 1969) — шотландский актёр.
 Батлер, Джерри (род. 1939) — американский певец.
 Батлер, Джимми (род. 1989) — американский баскетболист.
 Батлер, Джин (род. 1971) — ирландская танцовщица и актриса.
 Батлер, Джозеф (1692—1752) — английский философ, епископ.
 Батлер, Джудит (род. 1956) — американский философ.
 Батлер, Доуз (1916—1988) — американский актёр озвучивания.
 Батлер, Дэвид (1894—1979) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист кино и телевидения.
 Батлер, Дэн (род. 1954) — американский актёр.

К 
 Батлер, Кит (1938—2019) — британский шоссейный велогонщик.
 Батлер, Крейг (род. 1974) — английский игрок в снукер.
 Батлер, Крис (1952—1994) — американский художник-декоратор.
 Батлер, Кэрон (род. 1980) — американский баскетболист.

Л 
 Батлер, Лайнел (род. 1967) — американский боксёр.
 Батлер, Леон (1892—1973) — американский гребец.
 Батлер, Ллойд (1924—1991) — американский гребец.

М 
 
 Батлер, Майло (1906—1979) — государственный деятель Багамских островов, генерал-губернатор.
 Батлер, Маргарет (ок. 1454/1465—1539) — англо-ирландская аристократка.
 Батлер, Маркус (род. 1991) — британский видеоблогер.

Н 
 Батлер, Натаниэль (1578—?) — английский пират.
 Батлер, Николас Мюррей (1862—1947) — американский теоретик и практик педагогики, политик, публицист, профессор.
 Батлер, Нэт (?—?) — один из первых профессиональных снукеристов; также играл на профессиональном уровне играл в английский бильярд.

О 
 Батлер, Октавия (1947—2006) — американская писательница-фантаст.
 Батлер, Остин (род. 1991) — американский актёр, певец и модель.

П 
 Батлер, Перси Милтон (1912—2015) — британский зоолог и палеонтолог.
 Батлер, Пирс (1744—1822) — один из основателей США, представитель Южной Каролины в Континентальном конгрессе и Сенате США.
 Батлер, Пол (род. 1988) — британский боксёр-профессионал.

Р 
 Батлер, Ричард Остин (1902—1982) — британский государственный деятель.
 Батлер, Роберт (род. 1927) — американский режиссёр кино и телевидения.

С 
 Батлер, Сара (род. 1985) — американская актриса.
 Батлер, Смедли (1881—1940) — американский военный деятель, генерал-майор морской пехоты США, дважды кавалер Медали Почёта.

Т 
 Батлер, Теодор (1861—1936) — американский художник-импрессионист.
 Батлер, Терри (род. 1967) — американский бас-гитарист.
 Батлер, Томас (1871—1928)— британский перетягиватель каната, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Батлер, Тубал Урия (1897—1977) — гренадско-тринидадский профсоюзный деятель.

У 
 Батлер, Уильям (род. 1939) — англо-американский юрист в области права России, СССР, постсоветских стран, а также Монголии.
  (1825—1902) — американский юрист и писатель.
 Батлер, Уин (род. 1980) — основной вокалист и автор песен монреальской инди-рок-группы Arcade Fire.

Х 
 Батлер, Ховард Рассел (1856—1934) — американский художник.

Ч 
 
 Батлер, Чед (род. 1974) — барабанщик и перкуссионист.

Э 
 Батлер, Элизабет Томпсон (1846—1933) — британская художница-баталист.
 Батлер, Энн (1813—1887) — американская художница.

Я 
 Батлер, Янси (род. 1970) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Джеан Батлер — героиня романа «Дюна» Фрэнка Герберта.
 Ретт Батлер — один из главных героев романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

Топоним 
 
 Батлер — город в штате Миссури (США).
 Батлер — государственный гражданский аэропорт, расположенный к северо-востоку от центральной части города Батлер (Алабама, США).
 Батлер — тауншип в округе Оттер-Тейл (Миннесота, США).

 Батлер-Бич — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Джонс (Флорида, США).
 Лейк-Батлер — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ориндж (Флорида, США).

Другое 
 Батлер — старший лакей, глава домашнего хозяйства.
 Барон Батлер — дворянский титул связанный с пэрством в Ирландии и Англии.

См. также 
 Акт Батлера — закон, принятый в 1925 году в штате Теннесси, США, запрещавший преподавателям школ и университетов преподавать теорию эволюции человека от низших форм животных.